Der Claas Atles war eine Traktoren-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas in Harsewinkel. Die Baureihe umfasste die Modelle Atles 926, Atles 936 und Atles 946. Die Modelle unterschieden sich vor allem in der Motorisierung.

Geschichte 
2003 übernahm Claas den französischen Traktorhersteller Renault Agriculture. Renault baute bereits seit 2000 den Renault Atlés in fünf verschiedenen Modellen. Zwei Modelle wurden nach der Übernahme als Claas Atles angeboten und 2005 um das Top-Modell Claas Atles 946 ergänzt. Nachfolger ist die Baureihe Claas Axion. Der Atles wurde bis 2008 im Claas-Traktorenwerk Le Mans produziert.

Technische Daten 
Zum Einsatz kam ein Deutz-Motor BF6L1013FC, und ein Getriebe von Funk (heute John Deere Antriebsstrangkomponenten).

Weblinks

Einzelnachweise 

Atles